Muggia, comune italiano
 Muggia, nobile famiglia veneziana